Юсуф Батиевич Настуев (карач.-балк. Настуланы Батини жашы Юсуф; 1888, село Верхняя Балкария — 7 мая 1922, Нальчик, СССР) — балкарский коммунист, активный участник строительства Советской власти на Северном Кавказе.

Биография 
Родился в 1888 году в селе Зылги, ныне село Верхняя Балкария.

В 1908 году уехал в Ростов-на-Дону. В 1917, после Февральской революции, вернулся в Балкарию. Вместе с Султан-Хамитом Калабековым, Атакуевым, Басиятом Шахановым, Аккизовым и Магометом Энеевым был делегатом на II-м съезде народов Терека.

Был избран депутатом в Народный Совет.

В начале 1922 года назначен заместителем наркома внутренних дел Горской республики.

7 мая 1922 года убит выстрелом в спину на левом берегу реки Нальчик. Похоронен недалеко от места убийства.

Семья 
Настуев Бати Орузмекович — отец, эфенди 

Зугулова ? — мать, кабардинка
 Хусейн (1895 — 11.01.1940) — сводный брат, революционер, заместитель председателя президиума Верховного Совета КБАССР. Арестован 15 ноября 1938 года по обвинению в контрреволюционной деятельности. Умер в Лефортовской тюрьме. 
 Ахмат Настуев (1910 — 13.07.1935) — сводный брат, секретарь Карачаевского обкома ВЛКСМ, похоронен рядом с Юсуфом.
 Жагафар (1907 — 1919) — сводный брат, расстрелян белогвардейцами
 Абдуллах — сводный брат, заведующий конетоварной фермой колхоза «Нижняя Балкария», награжден орденом Ленина (1935). 
 Магомед — сводный брат, работал в милиции
Залиханова Фатимат Аслантоковна (25.12.1902 — ?) — вторая жена, председатель артели «Швейпром», повторно вышла замуж за Алексея Курбатова (с 1937) 
 Асият  (1921 — 25.09.1942)— дочь, умерла от плеврита во время войны.

Память 
 Названы улицы в г. Нальчике, с. Верхняя Жемтала, с. Верхняя Балкария.
 с 1922 по 1938 год одна их главных улиц г. Нальчика носила название Настуевская, сейчас ул. Лермонтова
 с 1931 по 1939 был организован колхоз имени Настуева.

Примечания 

История Кабардино-Балкарии
Революционеры России
Большевики
Члены КПСС